Artykuł prezentuje listę albumów numer jeden w notowaniu OLiS w roku 2008.

Historia listy

Przypisy 

Listy albumów numer jeden w Polsce
2008 w Polsce
2008 w muzyce